Jan Doliński (architekt)
 Jan Doliński (urzędnik)

Zobacz też 
 Doliński